Рафаэ́ль Фрю́бек де Бу́ргос (, артистический псевдоним, настоящее имя Рафаэль Фрюбек; 15 сентября 1933, Бургос — 11 июня 2014, Памплона) — испанский дирижёр немецкого происхождения.

Биография 
Из семьи немецких эмигрантов. Учился игре на скрипке (преимущественно) и фортепиано в консерваториях Бильбао и Мадрида (в 1950-53). В 1953-55 гг. служил в армии, где занимал пост дирижёра военного духового оркестра. В 1956-57 гг. (?) обучался симфоническому дирижированию у Курта Айхорна и Г. Э. Лессинга в Мюнхенской высшей школе музыки. В 1958 вернулся в Испанию, в 1958-62 возглавлял Симфонический оркестр Бильбао. В дальнейшем руководил известными симфоническими оркестрами Европы и Северной Америки, среди них Национальный оркестр Испании (руководил им в 1962-78), Монреальский симфонический оркестр (1974-76), Венский симфонический оркестр (1991-96), симфонический оркестр Берлинского радио (1994-2000), Национальный симфонический оркестр Итальянского радио в Турине (2001-07), Дрезденский филармонический оркестр (2004-11), Симфонический оркестр Датского радио (2012-14). Занимался также оперным дирижированием, в т.ч. в 1992-97 занимал пост музыкального руководителя Немецкой оперы в Берлине.

Фрюбек де Бургос записал с различными оркестрами около 100 компакт-дисков, главным образом, классико-романтического репертуара. Известны его записи «Илии» Мендельсона, «Реквиема» Моцарта, «Carmina Burana» Орфа, «Кармен» Бизе, оркестровых сочинений Фальи. Особого внимания критиков удостоились записи музыки Рихарда Штрауса.

Награды и звания 
 Серебряный Знак почета за заслуги перед Австрийской Республикой
 Золотая медаль Общества Густава Малера в Вене
 Приз Хасинто Герреро
 Почётный доктор Наваррского Университета (с 1994)
 Почётный доктор Университета Бургоса (с 1998)

Примечания

Литература 
 Jacobs A., Goodwin N. Frühbeck de Burgos // The New Grove Dictionary of Music and Musicians. N.Y., London, 2001.
 Pâris A. Le nouveau dictionaire des interprètes. Paris, p. 330.

Ссылки 
 
 Биография Рафаэля Фрюбека де Бургос на сайте фестиваля симфонических оркестров мира
 Рафаэль Фрюбек де Бургос на сайте Мариинского театра

Академические музыканты Испании
Выпускники Мадридской консерватории
Почётные доктора Бургосского университета
Почётные доктора университета Наварры